Ritual, traduction anglaise du mot «  », peut désigner :

Cinéma 

 Ritual, film d'Avi Nesher sorti en 2002 ;

 , titre alternatif de Shiki-Jitsu, film japonais de Hideaki Anno sorti en 2000 ;
 , film d'horreur d' sorti en 2009.

Série télévisée 

 , titre original de La Ligne de chance, série télévisée américaine diffusée entre le  et le .

Littérature 

 , roman de Mo Hayder (2008) ;
 , roman de  (1967) ;

 , titre original de Rituel, roman d'Adam Nevill (2011) ;

 , roman de Cees Nooteboom (1980).

Musique

Groupe 

 , groupe anglais de rock punk/gothique ;

Album 
 , album d'Art Blakey et Jazz Messengers (1957) ;
 , album de Keith Jarrett (1977) ;
 , album de  (1991) ;
 The Ritual, album de Testament (1992) ;
 , album de Los Piojos (1999) ;
 , album de Shaman (2002) ;
 Rituals, album de John Zorn (2005) ;
 , album de  (2008) ;
 , album de  (2008) ;
 , album de The Black Dahlia Murder (2011) ;
 , album de White Lies (2011) ;
 Ritual, album d'In This Moment sorti en 2017) ;
 Ritual album de Soulfly (2018)

Autres 
 Ritual Entertainment, un développeur de jeux vidéo.

Homonymie de titre